Тханьхоа́ () — город во Вьетнаме, административный центр одноимённой провинции Тханьхоа. Население — 406 550 человек (2014). Расположен к югу от дельты Красной реки в 137 километрах к югу от Ханоя на притоке реки Ма (Mã). Связан дорогами со столицей и представляет собой растущий торговый и индустриальный центр.

В древней истории страны Тханьхоа известен тем, что в его окрестностях началось антикитайское восстание, возглавленное Ле Лоем, памятник которому стоит сейчас в центре города.

В годы Вьетнамской войны Тханьхоа был полностью разрушен и впоследствии отстроен заново. В истории войны он стал известен благодаря расположенному неподалёку мосту «Пасть дракона», который подвергался неоднократным бомбардировкам американской авиации и в небе над которым было сбито много американских самолётов.

Климат

Примечания 

Незавершённые статьи по географии Вьетнама
Города провинциального подчинения Вьетнама